Der IBSF World Grand Prix 2006 war ein Snookerturnier, das vom 22. Februar bis 3. März 2006 im Pontins im walisischen Seebad Prestatyn in Denbighshire stattfand. Es wurde als Ersatz für die 2005 aufgrund des Erdbebens in Kaschmir abgesagte IBSF-Snookerweltmeisterschaft ausgetragen.

Der 14-jährige Waliser Michael White besiegte im Finale den Schotten Mark Boyle mit 10:5. Da White den Startplatz altersbedingt nicht erhielt qualifizierte sich Boyle für die Main Tour 2006/07.

Modus 
Die 80 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 2006 IBSF World Grand Prix – Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

2006 1
Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in Prestatyn